Graft – località dei Paesi Bassi nella provincia dell'Olanda Settentrionale
Graft – cortometraggio di animazione del 1913 diretto da Émile Cohl
Graft – serial cinematografico del 1915 diretto da George Lessey e Richard Stanton
Freedom of the Press (o Graft) – film del 1928 diretto da George Melford 
Graft – film del 1931 diretto da Christy Cabanne